Antoni Wiśniewski (1718–1774) – wykładowca Collegium Nobilium, twórca pierwszego laboratorium fizycznego w Polsce
 Antoni Wiśniewski (1905–1989) – leśnik
 Pseudonim Antoniego Hedy (ur. 1916), żołnierza AK, więźnia stalinowskiego, działacza opozycji solidarnościowej